Il toponimo Ineu può riferirsi a diverse località della Romania:

Ineu, città del distretto di Arad
Ineu, comune del distretto di Bihor